Happy Xmas (War Is Over) : chanson de John Lennon et Yoko Ono ; 
 Happy Xmas : album d'Eric Clapton.